Karabulak – città della Russia meridionale, situata in Inguscezia
 Karabulak – località della regione del Kazakistan Meridionale
 Karabulak – località del Kazakistan, regione di Almaty